Я́ков Ильи́ч Ча́йка (; 10 апреля 1918, Бро́дки — 25 марта 1995, Львов) — советский и украинский скульптор и керамист, Народный художник УССР, Заслуженный деятель искусств УССР, член Союза художников СССР.

Биография 
Родился в крестьянской семье, в которой отец и старший брат занимались резьбой по дереву. Начальное образование получил в родном селе.

Первые уроки рисунка и живописи получил у живописца Олексы Новаковского, продолжил обучение искусству изготовления художественной керамики в мастерской скульптора Сергея Литвиненко.

На ранний талант Якова Чайки обратил внимание митрополит Андрей (Шептицкий), назначивший ему стипендию для оплаты продолжения обучения. В 1935, благодаря этому поступил на отделение скульптуры львовской государственной промышленной школы, затем институт пластических искусств, который закончил в 1939. Затем был призван на службу в армию.

Участник Великой Отечественной войны.

Демобилизовавшись после окончания войны, Я. Чайка вернулся во Львов. Работал преподавателем художественной керамики в Институте пластических искусств. Занимался активной творческой деятельностью.

Принимал участие в организации Львовского отделения Союза художников Украины, а затем на протяжении многих лет возглавлял его.

Творческая деятельность 
Работал преимущественно в декоративной керамике и мелкой скульптуре, затем в станковой и монументальной скульптуре.

Яков Чайка — автор ряда портретных бюстов: Т. Шевченко, Леси Украинки, И. Франко, И. Айвазовского, Н. Гоголя, А. Манастырского, В. Стефаника и др. Создал памятник Т. Шевченко в родном с. Бродки. Выступил соавтором памятников И. Франко во Львове и в Дрогобыче.

Скульптурные работы Чайки (памятники и бюсты) установлены в г. Кременце и сёлах Тернопольской области — Доброводы и Шилы Зба́ражского района, Ско́рики и Лозо́вка Подволочи́сского района, с. Криворовня Ивано-Франковская область.

Автор памятника павшим во время войны советским воинам-односельчанам в с. Па́льчинцы Подволочисского района.

В 1960 стал автором скульптуры первого памятника Тарасу Шевченко во Львове во дворе средней школы № 63.

За достижения в развитии изобразительного искусства Яков Чайка был удостоен звания заслуженного деятеля искусств УССР, а в 1968 — звания народного художника УССР.

Персональные выставки автора состоялись во Львове в 1956 и 1969 годах.

Умер во Львове и похоронен на Лычаковском кладбище.

Награды 
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (07.08.1981)
 орден «Знак Почёта» (24.11.1960)

Литература 
 Запаско Яким. Митець яскравого хисту. Згадуючи Якова Чайку//Газета «Високий замок», 44 (655), 23 березня 1996, с. 5.
 

Выпускники Львовского колледжа декоративного и прикладного искусства
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы СССР
Скульпторы Украины
Члены Союза художников СССР
Художники-керамисты СССР
Художники-керамисты Украины
Похороненные на Лычаковском кладбище